Il Comico – personaggio della serie a fumetti Watchmen
Il comico  (The Comedian) – film del 1969 diretto da Carl Reiner
Il comico (sai che risate) – singolo del 2012 di Cesare Cremonini